Cameratesi – abitanti di Camerata Cornello
Cameratesi – abitanti di Camerata Picena